Lyra (griechisch λύρα ‚Leier‘) steht für:

 Lyra (Zupfinstrument), antikes Zupfinstrument (Leier)
 davon fälschlich verallgemeinert alle Leiern
 Kretische Lyra, ein Streichinstrument
 Lyra (Glockenspiel), ein Metallophon
 Lyra (Chor), Mädchenchor in Kaunas, Litauen
 Lyra (Weinbau), Erziehungsform im Weinbau
 die Halterung für die Pedale eines Flügels, siehe Flügel (Tasteninstrument) #Lyra und Pedale
 Lyra, ein anerkanntes Sternbild, siehe Leier (Sternbild)
 Lyra (Unternehmen), deutscher Bleistifthersteller
 Leier (Heraldik), auch Lyra, gemeine Figur in der Heraldik
 Die Lyra, österreichische Zeitschrift (1877–1909)
 Lyra-Bank, Denkmal in Gehrden
 Lyra (Codec), ein KI-basierter Audio-Codec zur Kompression von Sprache

Lyra ist der Familienname folgender Personen:
 Beatriz Lyra (* 1930), brasilianische Schauspielerin
 Carlos Lyra (* 1939), brasilianischer Musiker
 Christian Lyra (* 1966), deutscher Drehbuchautor
 Fernando Lyra († 2013), brasilianischer Politiker
 Friedrich Wilhelm Lyra (1794–1848), deutscher Verwaltungsbeamter und Autor
 Gerhard Lyra (1910–1975), deutsch-baltischer Mathematiker
 Justus Wilhelm Lyra (1822–1882), deutscher Pastor und Komponist
 Nikolaus von Lyra (um 1270/75–1349), biblischer Theologe des Mittelalters

Siehe auch:
 Leier
 Lira